De Asian Club Championship 1971 (eigenlijk: Aziatisch Toernooi voor landskampioenen) was de vierde editie van de Asian Champions Cup. Het toernooi werd gewonnen door Maccabi Tel Aviv FC.

Uitslagen 
N.B.:alle wedstrijden werden gespeeld van 21 maart 1971 tot 2 april in Bangkok, Thailand

Groepsfase

Groep A

Groep B

Halve finale

Om derde plaats

Finale

Externe link 

 Aziatische club competities 1971 op  RSSSF.com

Voetbal in 1970
Asian Club Championship